Комапа има више значења:

 Комапа (Уахикори), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Општина Комапа (Веракруз), општина у савезној држави Веракруз у Мексику
 Комапа (Комапа, Веракруз), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику